Зелёный — посёлок в Сосьвинском городском округе Свердловской области, Россия.

Географическое положение 
Посёлок Зелёный муниципального образования «Сосьвинского городского округа» Свердловской области расположен в 8 километрах (по автотрассе в 12 километрах) к югу-юго-западу от посёлка Сосьва и в 88 километрах (по автотрассе в 105 киломатерах) от города Серова, на левом берегу реки Сосьва (правый приток реки Тавда). В посёлке расположен железнодорожный «о.п. 97 км» Свердловской железной дороги.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сосьвинского городского округа